I чемпионат России по волейболу среди мужских команд проходил с 20 по 27 марта 1992 года.

В сезоне-1991/92 состоялся Открытый чемпионат СНГ, победителем которого стал «Шахтёр» (Донецк). Но в связи с распадом СССР для определения представительства России в еврокубках был также проведён первый национальный чемпионат. 

В борьбе за звание первого чемпиона России приняли участие 7 команд. В их число вошли 6 российских участников Высшей лиги чемпионата СНГ 1991/92, а также клуб первой лиги «Самотлор» (Нижневартовск). Определение победителя и призёров проводилось по круговой системе в один круг.

Первыми чемпионами страны стали подопечные Зиновия Чёрного, волейболисты клуба «Автомобилист» (Санкт-Петербург), не проигравшие ни одного матча.

Результаты 
Семь команд высшей лиги сыграли в один круг. Все матчи прошли в Москве в универсальном спортивном зале ЦСКА. 

По итогам турнира право участия в Кубке европейских чемпионов завоевал «Автомобилист», в Кубке обладателей кубков — МГТУ, в Кубке европейской конфедерации — «Динамо» и 
ЦСКА.

Жёлтым цветом выделены команды, завоевавшие путевки в еврокубки.

Итоги турнира

Итоговое положение

Призёры 

После фамилии указано количество матчей, проведённых на турнире. В скобках — матчи в стартовом составе.

Символическая сборная 
Журналисты определили шестёрку лучших игроков турнира. В неё вошли Виктор Сидельников («Автомобилист»), Олег Шатунов («Автомобилист»), Александр Ярёменко (МГТУ), Игорь Гордеев (МГТУ), Дмитрий Фомин (ЦСКА) и Андрей Бедулин («Самотлор»).

Интересные факты 
 Соревнования в рамках первого чемпионата России проводились только в Высшей лиге.
 По итогам турнира ни одна команда сильнейшего дивизиона не покинула. Высшая лига в сезоне 1992/93 расширена до 12 команд.
 Призовой фонд турнира составил 1,5 миллиона рублей, 400 тысяч из которого достались победителю, 300 и 200 тысяч соответственно серебряному и бронзовому призёру. Спонсором выступил клуб «Самотлор», допущенный благодаря этому к участию в турнире.

Литература 
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 1992 год.
 Волейбольный гид 2005-06: Информационно-справочное ежегодное издание / В. Стецко и др.— М., 2005.

1992 год в волейболе
Чемпионаты России в 1992 году